Francisco Méndez Álvaro - Spaans arts, burgemeester en politicus
 Calle de Méndez Álvaro - straat in Madrid, vernoemd naar bovenstaand persoon
 Méndez Álvaro (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat